William Christie (astronoom) (1845 - 1922): een Brits astronoom
 William Christie (musicus) (1944): klavecinist, dirigent en oprichter van orkest Les Arts Florissants